Chanel puede hacer referencia a:

Personas

Apellido
Coco Chanel, diseñadora de moda francesa.
Lydia Chanel, cantante y modelo francesa.
Pedro Chanel, presbítero y misionero francés.
Roberto Chanel, cantante y compositor argentino.

Nombre
Chanel Cresswell, actriz británica.
Chanel Iman, modelo estadounidense.
Chanel Kavanagh, judoca neozelandesa.
Chanel Miller, escritora y artista estadounidense.
Chanel Nguyen, taekwondista estadounidense.
Chanel Preston, actriz pornográfica estadounidense.
Chanel Rion, locutora, caricaturista y escritora estadounidense.
Chanel Santini, actor pornográfico estadounidense.
Chanel St. James, actriz pornográfica estadounidense.
Chanel Terrero, cantante, bailarina y actriz hispanocubana.
Chanel West Coast, rapera, cantante y actriz estadounidense.

Moda
Chanel, casa de modas francesa.
Chanel n.º 5, perfume de la casa Chanel.
Chanel 2.55, bolso de la casa Chanel.
Traje Chanel, traje sastre de la casa Chanel.

Cine
Coco avant Chanel, película francesa.
Coco Chanel & Igor Stravinsky, película francesa.

Televisión
Chanel Oberlin, personaje de la serie Scream Queens.

Música
Chanel Terrero, cantante española que interpretó SloMo en Eurovisión en 2022
Chanel, cocaína y Don Perignon, canción de Loquillo y Trogloditas.
Chanel, canción de Frank Ocean.